Vila Casoni é um bairro localizado na zona central de Londrina .

Principais Vias

 Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes
 Av. Dez de Dezembro
 Av. Duque de Caxias
 Av. Jacob Bartolomeu Minatti
 Av. Jorge Casoni
 R. Amazonas
 R. Belém
 R. Caetés
 R. Chavantes
 R. Ermelino Leão
 R. Guaranis
 R. Tapuias
 R. Tupiniquins

Subdivisões

 Chácara Novo Mundo
 Jardim Arabela
 Jardim Barra Grande
 Jardim Eliza I
 Jardim Eliza II
 Jardim Fujiyama
 Jardim Kase
 Jardim Marízia I
 Jardim Marízia II
 Jardim Social
 Jardim Paraná
 Jardim Souza Coelho
 Parque das Águias
 Parque Guaratuba
 Parque Rosale
 Parque São Lourenço
 Vila Casoni
 Vila Filipin
 Vila Galvão
 Vila Gois
 Vila Marízia
 Vila Matarazzo
 Vila Matos
 Vila Matsunaga
 Vila Paglia
 Vila Rica
 Vila Santi
 Vila São Paulo
 Vila Ziober

C